Staropolskie bardo = wzgórze (por. słoweńskie, chorwackie brdo = góra, wzgórze, serbskie брдо ts.)

 Miejscowości w Polsce

 Bardo – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, siedziba gminy Bardo
 Bardo – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Raków
 Bardo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Września
 Bardo – dawna osada zlokalizowana na wyspie Polickie Łąki

 Inne miejscowości
 Bardau (fr. Le Bardo) – miasto w Tunezji
 Bardo – historyczna, polska nazwa miasta Barth w Niemczech

 Wzniesienia
 Bardo – szczyt na Pogórzu Strzyżowskim
 Bardo – szczyt w Gorcach

 Pozostałe
 Bardo – gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim
 Bardo – część wsi Rozalin w województwie podkarpackim, w powiecie tarbobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
 bardo – maszyna tkacka
 Bardo – arcybiskup Moguncji
 bardo – przejściowy stan egzystencji w buddyzmie
 bardo – jedna z praktyk religijnych buddyzmu Diamentowej Drogi
 Bardo – album folkmetalowego zespołu Blood & Sand

 Zobacz też
 Bardo Śląskie
 Bardo Przyłęk
 Bardos, Bardou